Василий Андреевич Лещинин (8 августа 1905, дер. Ново-Даниловка, Смоленская губерния,  Российская империя — 3 октября 1983, Одесса, УССР, СССР) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны. Генерал-майор (1943).

Биография 
Василий Андреевич Лещинин в РККА с октября 1927 года. Член ВКП(б). Проходил службу в 80-м стрелковом полку 27-й стрелковой дивизии Белорусского военного округа. С августа 1928 года — курсант Минского пехотного училища, по окончании которого в апреле 1931 года вновь вернулся в свой полк, где был назначен на должность командира взвода. В этом же году был переведен в 16-й отдельный пулемётный батальон. С 1933 года проходил службу в Минском пехотном училище в должностях командира взвода, роты и батальона. С мая 1941 года — исполняющий обязанности старшего помощника начальника Отдела боевой подготовки 13-й армии Западного особого военного округа.

Во время Великой Отечественной войны 
В начале Великой Отечественной войны В. А. Лещинин в той же должности на Западном фронте. 13-я армия вела тяжелые оборонительные бои с соединениями 3-й немецкой танковой группы, отходя за реку Березина в район города Борисов, а затем за реку Днепр на рубежах Копысь и Новый Быхов. Был награждён Орденом Красного Знамени.

В конце июля 1941 года назначен командиром 7-й воздушно-десантной бригады 13-й армии Центрального фронта, которая оборонялась на реках Сож, Судость и Десна. С 30 сентября в составе этой же армии Брянского фронта умело командовал бригадой в Орловско-Брянской оборонительной операции. С ноября того же года в составе Юго-Западного фронта руководил оборонительными боями бригады на Воронежском направлении. С началом наступления под Москвой бригада была задействована в Елецкой наступательной операции. С 24 декабря 1941 года она вновь в составе Брянского фронта вела наступление на Орловском направлении, в ходе которого вышла в район Скородное, Колпны и удерживала его до середины 1942 года. В конце июня бригада под его командованием особо отличилась в ходе Воронежско-Ворошиловградской операции.

В августе 1942 года подполковник назначен командиром 112-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии, которая в составе 62-й армии Сталинградского, а с января 1943 года — Донского фронтов участвовала в Сталинградской битве, к ходе которой воины дивизии проявили мужество и героизм.
Командир полка Василий Андреевич Лещинин рассказывал: «Перед КП второго и третьего батальонов мы насчитали по сорок — пятьдесят трупов фашистских солдат. Прорывались сюда и танки. Но и с танками справлялись, подрывали их. Отбившись, комбаты первым делом принимались выяснять, что стало с передним краем, где он теперь. А он — там, где и был, все роты выстояли».

В районе Сталинграда наши войска на отдельных участках контратаками выбили немцев из ряда укреплённых зданий. Гвардейцы под командованием тов. Лещинина в ожесточённом бою истребили 250 немецких солдат и офицеров. Защитники города показывают образцы смелости и находчивости в борьбе с врагом.

Тактически грамотный, смелый и инициативный командир. В боях с немецким фашизмом на Донском и Сталинградском фронтах показал умелое руководство полком. За проявленные мужество и отвагу в боях за Сталинград представлен к правительственной награде.
 
С февраля 1943 года гвардии полковник В. А. Лещинин — заместитель командира 39-й гвардейской стрелковой дивизии, которая в составе 62-й армии Юго-Западного фронта участвовала в строительстве фронтового оборонительного рубежа на левом берегу реки Оскол. С апреля 1943 года В. А. Лещинин — командир 39-й гвардейской стрелковой дивизии, которая в составе 8-й гвардейской армии отличалась в Изюм-Барвенковской, Донбасской, Запорожской, Днепропетровской операциях и освобождении городов Барвенково, Запорожье, Днепропетровск. В ноябре дивизия вела наступательные бои на Криворожском направлении, а затем занимала оборону севернее города Никополь. В сентябре 1943 года В. А. Лещинину присваивается воинское звание генерал-майор. Дивизия имела на всём протяжении боёв хорошие боевые успехи, за что была награждена Орденом Красного Знамени.

В конце декабря 1943 года В. А. Лещинин назначается командиром 15-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая до января 1944 года находилась в резерве Ставки ВГК. С 19 января 1944 года — командир 100-й гвардейской стрелковой дивизии, находившейся в составе 37-го гвардейского стрелкового корпуса в резерве Московского военного округа. С июня дивизия в составе 7-й армии Карельского фронта участвовала в Свирско-Петрозаводской операции и освобождении города Лодейное Поле. В марте 1945 года генерал-майор В. А. Лещинин был назначен заместителем командира 75-го стрелкового корпуса 46-й армии 2-го Украинского фронта. В период с 24 апреля по 11 мая — временно командовал этим корпусом, который отличился в Венской и Пражской наступательных операциях. 11 мая корпус вышел на рубеж Ческе-Будеевице, Прогартель. За умелую организацию боевых действий, четкое управление соединениями и частями корпуса, смелое применение обходного манёвра по уничтожению отдельных опорных пунктов врага на территории Чехословакии он был награждён Орденом Суворова 2-й степени.

Послевоенная служба 
После войны, с июля 1945 года, В. А. Лещинин проходил службу в Южной группе войск, командовал 20-й гвардейской стрелковой дивизией, с октября 1945 года — 25-й гвардейской механизированной дивизией, с июля 1946 года — 126-й гвардейской стрелковой дивизией.

С января 1947 года находился на учёбе в Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, которую окончил в декабре 1948 года. С февраля 1949 года — начальник Оперативного отдела Оперативного управления Главного штаба Войск ПВО СССР. С декабря 1949 года — заместитель командира 2-го гвардейского стрелкового корпуса Прибалтийского военного округа, с февраля 1952 года — заместитель командира 87-го стрелкового корпуса Дальневосточного военного округа (город Южно-Сахалинск). С октября 1953 года — начальник Управления по переподготовке офицерского состава Дальневосточного военного округа, с сентября 1955 года по декабрь 1956 года — командир 32-го стрелкового корпуса.

В отставке 
С января 1956 года Василий Андреевич Лещинин в отставке. Жил на Украине, в городе Одессе. Умер 3 октября 1983 года.

Награды 
 Орден Ленина (1952)
 Орден Красного Знамени (09.08.1941)
 Орден Красного Знамени (06.11.1942)
 Орден Красного Знамени (1947)
 Орден Суворова II степени (26.10.1943)
 Орден Суворова II степени (12.07.1944)
 Орден Красной Звезды (03.11.1944)
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР»
 Медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР»
 Иностранные награды.

См. также 
 7-я воздушно-десантная бригада
 112-й гвардейский стрелковый полк
 39-я гвардейская стрелковая дивизия
 100-я гвардейская стрелковая дивизия
 20-я гвардейская стрелковая дивизия

Литература 
 
 Крылов Н. И. Сталинградский рубеж. — М., 1979.
 Морозов А. В. 39-я Барвенковская. — М., 1981.
 Ионов В. М. Неприступный бастион. — Волгоград, 1977.
 Харазия X. Л. Дорогами мужества. — М. : Воениздат, 1984.

Ссылки 
 Боевой путь на сайте «Память народа»
 Биография В. А. Лещинина на сайте «Великая Отечественная война в контекста Второй мировой»
 Биография В. А. Лещинина на сайте «Генералы»

Примечания 

Члены КПСС
Участники Сталинградской битвы
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Похороненные в Одессе